Назив Тлаке може се односити на:

 Тлаке (Гросупље), насељено место у општини Гросупље, Република Словенија;
 Тлаке (Рогатец), насељено место у општини Рогатец, Република Словенија;